The Revenge of Shinobi steht für:

 The Revenge of Shinobi (1989), ein Computerspiel für Sega Mega Drive
 The Revenge of Shinobi (2002), ein Computerspiel für den Game Boy Advance